Burnacini ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Burnacini (1610–1655), italienischer Bühnenarchitekt
 Lodovico Ottavio Burnacini (1636–1707), italienischer Architekt, Grafiker, Bühnen- und Kostümbildner